Arturo Gallea (1895-1959) – direttore della fotografia italiano
 Cesare Gallea (1917-2008) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Stefano Gallea (1983) – cestista italiano